Futbalový klub Stupava byl slovenský fotbalový klub, který sídlil ve městě Stupava v Bratislavském kraji. Klub byl založen v roce 1921. Zaniká v roce 2016 po fúzi s NMŠK 1922 Bratislava. Pokračovatelem fotbalu ve Stupavě se následně stalo nově vytvořené sdružení FKM Stupava.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu FK Stupava s kapacitou 800 diváků.

Historické názvy 

 1921 – založení
 TJ Tatran Stupava (Telovýchovná jednota Tatran Stupava)
 FK Tatran Stupava (Futbalový klub Tatran Stupava)
 2013 – FK Stupava (Futbalový klub Stupava)
 2016 – fúze s NMŠK 1922 Bratislava ⇒ zánik

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

  
 Profil klubu na futbalnet.sk 
 oficiálny web klubu FKM Stupava fkmstupava.sk (slovensky)

Zaniklé slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1921
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2016
Stupava (okres Malacky)